Géza I d'Hongria (en hongarès: I. Géza) (vers 1040 – 25 d'abril de 1077) va ser rei d'Hongria des de 1074 fins a la seva mort. Fill del rei Béla I, va haver de marxar a l'exili al morir el seu pare i ser coronat el seu cosí Salomó I. Va tornar a Hongria i acordà acceptar a Salomó com a rei a canvi del títol de Duc i el govern sobre una tercera part del regne.

Géza es va acabar revoltant i els seus seguidor el proclamaren rei després d'expulsar Salomó. Tanmateix, no va aconseguir dominar la totalitat del regne, ja que el seu cosí mantingué el control sobre les regions occidentals. El regnat de Géza fou breu, i després d'emmalaltir va morir deixant el tron al seu germà Ladislau I.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 

En primeres núpcies, vers l'any 1062, Géza es casa per primer cop (Sofia?). Tingueren dos fills:
 Coloman (vers 1070 - 3 de febrer de 1116), futur rei d'Hongria.
 Álmos (vers 1070 - 1 de setembre de 1127).

En segones núpcies es casà amb la germana del futur emperador romà d'Orient Nicèfor Botaniates.

Reis d'Hongria
Casa d'Árpád
Morts a Hongria